Ruechheim est un ancien village situé dans la plaine d'Alsace entre Neuf-Brisach et Ensisheim et détruit au . Les Habsbourg y possédaient les droits de haute et de basse justice, tandis qu'une partie des impôts revenait aux nobles Schedeler de Rouffach. Sur ses ruines a été construit le village de Rustenhart au  sous l'impulsion du seigneur de Ribeaupierre.

Hameau ou lieu-dit dans le Haut-Rhin